Lämmerbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Lämmerbach (Gemeinde Hintersee), Katastralgemeinde in Hintersee, Salzburg, Österreich

Gewässer:
 Lämmerbach (Kasselbach), rechter Zufluss des Kasselbachs im Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland
 Lämmerbach (Moschel), linker Zufluss der Moschel im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Lämmerbach, Oberlauf des Taugl, Salzburg, Österreich
 Lämmerbach (Tirschenreuther Waldnaab), linker Zufluss der Tirschenreuther Waldnaab an der Grenze des Landkreises Tirschenreuth vor Johannisthal, Stadt Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern